Ел Гранеро има више значења:

 Ел Гранеро (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гранеро (Запотитлан де Вадиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гранеро (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гранеро (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику